Пара Даниэль Нестор / Максим Мирный защитила свой прошлогодний титул. Братья Брайаны впервые за шесть лет сыграли в решающем матче.

Посев 

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал, отказ)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Первый раунд)
  Леандер Паес /  Александр Пейя (Второй раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Третий раунд)

<ol start=9>
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек ''(Второй раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер ''(Полуфинал) 
  Сантьяго Гонсалес /  Кристофер Кас ''(Второй раунд)
  Эрик Буторак /  Бруно Соарес ''(Третий раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам ''(Второй раунд)
  Даниэле Браччали /  Потито Стараче ''(Полуфинал)
  Скотт Липски /  Раджив Рам ''(Третий раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Арно Клеман /  Кенни де Схеппер (Первый раунд)
  Оливье Шарруэн /  Стефан Робер (Первый раунд)
  Марк Жикель /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)

<ol start="4">
 Адриан Маннарино /  Бенуа Пер ''(Первый раунд)
 Пьер-Юг Эрбер /  Альбано Оливетти ''(Первый раунд)
 Жонатан Даньер де Вежи /  Николя Ренаван ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые